

Sigle 
 Oradea Transport Local  – azienda di trasporto pubblico di Oradea (Romania)
 Output Transformer Less  – amplificatore a valvole senza trasformatore d'uscita
 Overtime loss  – sconfitta nei supplementari, nelle statistiche di alcuni sport

Codici 
 OTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boutilimit (Mauritania)
 otl – codice ISO 639-3 della lingua otomí di Tilapa